Cachiyuyo es el nombre de:
 Cualquier planta del género Atriplex;
 Macrocystis pyrifera, un alga parda llamada también sargazo gigante, huiro o chascón (por parofonía se confunde con el alga llamada cochayuyo).
 Cachiyuyo es un pueblo en la comuna de Vallenar, en el norte de Chile.